Открытый чемпионат Шотландии по снукеру 1998 года (, более известен как Regal Scottish Open 1998 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 12 по 22 февраля в Абердине (Шотландия). Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Джона Хиггинса со счётом 9:5.

Это был первый розыгрыш открытого чемпионата Шотландии под названием Scottish Open. До этого турнир назывался International Open.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 60 000
 Финалист: £ 35 000
 Высший брейк в основной (телевизионной) стадии турнира: £ 5 000
 Общий призовой фонд: £ 350 000

Высший брейк 

 140 — Тони Драго

Результаты 

1/32 финала

Матчи по 5 побед

 Стивен Хендри 5:4 Ли Гриффин  
 Гэри Уилкинсон 5:4 Мэттью Коуч  
 Маркус Кэмпбелл 5:3 Алан Макманус  
 Энди Хикс 5:4 Дин Рейнолдс  
 Дрю Хенри 5:4 Энтони Хэмилтон  
 Джимми Уайт 5:4 Грэм Дотт  
 Ронни О'Салливан 5:4 Карл Пэйн  
 Брайан Морган 5:1 Дэвид Грэй  
 Джон Пэррот 5:1 Джейми Бёрнетт  
 Пол Хантер 5:4 Мик Прайс  
 Стивен Ли 5:1 Майкл Джадж  
 Нил Фудс 5:2 Дэйв Финбоу  
 Марк Беннетт 5:4 Тони Драго  
 Доминик Дэйл 5:3 Дэйв Харольд  
 Питер Лайнс 5:3 Марк Уильямс  
 Крис Скэнлон 5:4 Джо Свэйл  

 Джон Хиггинс 5:1 Тони Чеппел  
 Стюарт Петтман 5:3 Марк Кинг  
 Джеймс Уоттана 5:1 Шокат Али  
 Мартин Кларк 5:2 Джейсон Фергюсон  
 Дэвид Ро 5:3 Ален Робиду  
 Юэн Хендерсон 5:3 Крис Смолл  
 Найджел Бонд 5:4 Дин О'Кейн  
 Терри Мёрфи 5:4 Ник Пирс  
 Питер Эбдон 5:0 Стив Джадд  
 Пол Уайкс 5:4 Род Лоулер  
 Джо Перри 5:2 Даррен Морган  
 Фергал О’Брайен 5:2 Питер Маккаллэх  
 Стив Дэвис 5:0 Джон Рид  
 Трой Шоу 5:2 Стив Джеймс  
 Кен Доэрти 5:1 Шон Стори  
 Джерард Грин 5:1 Билли Снэддон

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
1998 год в снукере
Международные спортивные соревнования в Абердине
Февраль 1998 года
Спорт в Шотландии в 1998 году